Chen Chu (1917-1999) – chiński dyplomata, pierwszy ambasador ChRL w Japonii
 Chen Chu (ur. 1950) – tajwańska polityk, burmistrz Kaohsiung